Stollenborn heißen:

 Stollenborn, als Denkmal geschützter Pumpbrunnen in  in Cramberg, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz; siehe Liste der Kulturdenkmäler in Cramberg
 Stollenborn (Nahe), linker Zufluss der Nahe (zum Rhein) vor Nohmühle, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland

Siehe auch:
 Stollenbach